Кратер Кинау () — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого астронома Адольфа Готфрида Кинау (1814—1887) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера возможно относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера Кинау являются кратер Цах на западе; кратер Якоби на севере-северо-западе; кратер Таннерус на северо-востоке; кратер Мут на востоке-юго-востоке и кратер Пентленд на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 41,9 км, глубина 2,12 км.

Кратер Кинау имеет полигональную форму с небольшой впадиной в северо-восточной части, весьма значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, в северной и южной частях перекрыт множеством небольших кратеров. Внутренний склон гладкий. Высота вала над окружающей местностью около 1040 м, объем кратера составляет приблизительно 1 300 км3. Дно чаши сравнительно ровное, отмечено множеством кратеров различного диаметра из которых наиболее крупными являются два чашеобразных кратера в северо-западной части чаши. В центре чаши расположено небольшое поднятие местности.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 
Кратер Кинау на карте LAC-127 
Селенологическая карта окрестностей кратера 
 
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны